Assens heißen folgende Orte:

in der Schweiz:

 Assens VD, eine Gemeinde im Kanton Waadt

in Dänemark:

 Assens (Fünen)
 Assens (Randers)

Assens ist der Familienname folgender Personen:

 Rafael Cansinos Assens (1882–1964), spanischer Dichter, Übersetzer, Essayist und Literaturkritiker